Exserohilum — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1974 року.

Класифікація 
До роду Exserohilum відносять 42 видів:

Примітки

Джерела 
 Leonard, K.J.; Suggs, E.G. 1974. Setosphaeria prolata, the ascigerous state of Exserohilum prolatum. Mycologia. 66:281-297 - P.289

Роди грибів
1974 у науці